

Cinema 
Il signore delle mosche (Lord of the Flies) – film del 1963 diretto da Peter Brook
Il signore delle mosche (Lord of the Flies) – film del 1990 diretto da Harry Hook

Letteratura 
Il signore delle mosche (Lord of the Flies) – romanzo di William Golding

Musica 
Lord of the Flies – singolo del 1995 degli Iron Maiden
Lord of the Flies – album del 1998 dei Nosferatu